«Вележ» () ― футбольный клуб из Боснии и Герцеговины, базируется в городе Мостаре, клуб был основан в 1922 году и в настоящее время играет в Премьер-лиге Боснии и Герцеговины.

Клуб принимает гостей на стадионе «Роджени», вмещающем 7000 зрителей. Название «Вележ» клуб получил по имени близлежащей горы, которая в свою очередь, по одной из версий, названа в честь славянского бога Велеса.

Состав

Достижения

Национальные титулы 
 Обладатель Кубка Боснии и Герцеговины: 2022
 Чемпионата Боснии и Герцеговины:
  Бронзовый призёр (1): 2020/21
 Чемпионат Югославии
  Вице-чемпион (3): 1972/73, 1973/74,1986/87
  Бронзовый призёр (4): 1965/66, 1969/70,1985/86, 1987/88
 Кубок Югославии
  Обладатель (2): 1980/81, 1985/86
  Финалист (2): 1957/58, 1988/89

Европейские титулы 
 Кубок Митропы
  Финалист (1): 1975/76
 Балканский кубок
  Обладатель (1): 1980/81
  Финалист (1): 1972

Известные игроки 

  Сергей Барбарез
  Мехо Кодро
  Алексей Прудников
  Горан Юрич
  Душан Баевич
  Франьо Владич
  Энвер Марич
  Мухамед Муич
  Боро Приморац
  Вахид Халилходжич
  Блаж Слишкович
  Ивица Барбарич

Выступления в еврокубках

Ссылки 
 Официальный сайт 
 FK Velez Live streaming Website
 FK Velez Unofficial Website
 FK Velez Supporters R.A Mostar Site
 FK Velez Supporters R.A Ilidza Website